Buchleite ist der Name von geographischen Objekten in Bayern:

 Buchleite (Coburg) (404,1 m), Erhebung bei Weidach (Weitramsdorf), Landkreis Coburg
 Buchleite (Mischelbach) (484,5 m), Berg der Fränkischen Alb, bei Mischelbach (Pleinfeld), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

 Buchleite bei Markt Berolzheim, Naturschutzgebiet bei Markt Berolzheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Siehe auch:
 Buchleiten